Сен-Жори́-ла-Блу (), часто пишется Сен-Жори́-Лаблу́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Иль-Лу-Овезер. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24429.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к югу от Парижа, в 135 км северо-восточнее Бордо, в 28 км к северо-востоку от Перигё.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 257 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 155 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 116 были экономически активными, 39 — неактивными (показатель активности — 74,8 %, в 1999 году было 72,0 %). Из 116 активных жителей работали 107 человек (58 мужчин и 49 женщин), безработных было 9 (5 мужчин и 4 женщины). Среди 39 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Георгия (XIII век). Исторический памятник с 1961 года
 Замок Лоберти (XIX век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь